Le championnat du monde de squash 1997 est l'édition 1997 du championnat du monde qui se déroule du 4 au 9 novembre 1997 à Petaling Jaya. Rodney Eyles gagne son premier championnat du monde en battant Peter Nicol en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1997

1997
Squash masculin
Squash masculin 1997
Monde masculin 1997
Monde masculin
Sport en Malaisie en 1997
Sport en novembre 1997